Prölß oder Prölss oder Proelß ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Eduard Prölß (1803–1882), Religionslehrer, Dichter
 Alexander Proelß (* 1973), deutscher Jurist und Professor an der Universität Trier
 Annabelle Prölß (* 1999), deutsche Eiskunstläuferin
 Erich Robert Prölss (1907–1969), deutscher Versicherungsjurist
 Fritz Prölß (1855–1934), deutscher Genremaler
 Johannes Proelß (1853–1911), deutscher Schriftsteller, Übersetzer, Journalist und Literaturhistoriker
 Jürgen Prölss (1939–2012), deutscher Jurist 
 Robert Prölß (1821–1906), deutscher Dramaturg und Literaturhistoriker
 Siegfried Prölß (1934–2011), deutscher Tänzer und Fotograf
 Wilhelm Prölss (1901–1976), deutscher Schiffbauingenieur, der das Dyna-Rigg entwickelt hat
 Willy Prölß (1930–2014), deutscher Gewerkschafter und Kommunalpolitiker (SPD)